Heterotanytarsus är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Spärck 1923. Heterotanytarsus ingår i familjen fjädermyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Fjädermyggor
Heterotanytarsus